WebMoney Keeper (сокращённо — WM Keeper) — обобщенное название программного обеспечения для управления электронными кошельками и доступа к сервисам системы WebMoney Transfer.

В зависимости от среды функционирования различают:

 WM Keeper Standard (до сентября 2014 назывался WM Keeper Mini) — браузерное приложение. После первичной регистрации по умолчанию предоставляется доступ через Keeper Standard. До проверки персональных данных и настройки подтверждений через смс или E-NUM действуют существенные ограничения на объём операций;
 WM Keeper WebPro (до сентября 2014 - WM Keeper Light) — браузерное приложение, для защиты может использоваться индивидуальный сертификат. Не имеет ограничений, присущих WM Keeper Standard;
 My WebMoney — программа для управления кошельками WM Keeper Standard на мобильных устройствах Android, IPhone, Windows Phone, Samsung Bada, Nokia Belle, Nokia Asha;
 WM Keeper Mobile — программа для работы на мобильных устройствах Android, Apple iOS, Windows Phone, BlackBerry OS, Bada, Symbian и телефонах с поддержкой Java;
 WM Keeper WinPro (до сентября 2014 - WM Keeper Classic) — отдельная программа, устанавливаемая на компьютере и работающая в операционной системе Windows. Имеет несколько уровней защиты, в том числе отдельные файлы ключей, которые могут размещаться как на компьютере, так и вне его - в защищенном хранилище E-NUM или на переносимых устройствах.

Специальные приложения для социальных сетей:
 WM Keeper Facebook;
 WM Keeper Вконтакте;
 WM Keeper Одноклассники.

Переводить средства и пользоваться сервисами системы WebMoney Transfer можно и без помощи WM Keeper.

Примечания

См. также 

 WebMoney
 Электронная платёжная система

Ссылки 

 Официальная веб-страница WebMoney Keeper 
 
 
 

Утилиты
Платёжные системы
Электронная коммерция
Безналичные расчёты
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Бесплатное программное обеспечение